Présumé Innocent peut désigner :
 Présumé Innocent (), film américain d'Alan J. Pakula, sorti en 1990 ;
 Présumé Innocent (), roman de Scott Turow, paru en 1987.

Voir aussi 
 
 
 Présomption d'innocence